Chlamys navarcha är en musselart som beskrevs av Dall 1898. Chlamys navarcha ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
navarcha